Dores do Indaiá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dores do Indaiá (ort), Minas Gerais, 
 Dores do Indaiá (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar